

Geografia

Francia 
 Homburg – antico nome tedesco di Hombourg, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grande Est)
 Homburg-Bidingen – antico nome tedesco di Hombourg-Budange, comune nel dipartimento della Mosella (Grande Est)
 Oberhomburg – antico nome tedesco di Hombourg-Haut, comune nel dipartimento della Mosella (Grande Est)

Germania 
 Bad Homburg vor der Höhe – città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Homburg – città nel circondario del Saarpfalz (Saarland)
 Homburg am Main – ex comune ora frazione di Triefenstein, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Homburg-Bröl – ex comune ora frazione di Nümbrecht, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Homburg – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)

Persone 
 Eril Homburg (1936) – cestista australiana
 Wilhelm von Homburg (1940-2004) – attore, pugile e wrestler tedesco

Storia 
 Assia-Homburg – Stato del Sacro Romano Impero, indipendente dal 1768 al 1806
 Contea di Sayn-Homburg – Stato della Germania medievale

Altro 
 Fußball-Club 08 Homburg/Saar – società calcistica tedesca con sede a Homburg
 Homburg – singolo del gruppo musicale britannico Procol Harum (1967)
Homburg – nome tedesco della lobbia, cappello di feltro